Fotbollsallsvenskan 1929/1930 bestod av 12 lag och var den sjätte säsongen av Fotbollsallsvenskan. Höstsäsongen spelades 4 augusti–10 november 1929 och vårsäsongen 6 april–1 juni 1930. En seger gav 2 poäng, oavgjort 1 poäng och en förlust 0 poäng. Segrarna Hälsingborgs IF blev dock inte svenska mästare då Allsvenskan fortfarande inte hade svensk mästerskapsstatus; detta infördes först nästföljande säsong - 1930/31.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor

Fotnoter

Externa länkar

1929 i Sverige
1930 i Sverige
1929/1930
Fotbollssäsongen 1929/1930